Підлісківська сільська рада — Івано-Франківська область, Долинський район
 Підлісківська сільська рада — Львівська область, Мостиський район